Romániai települések
 Olteni (Constanța megye)
 Olteni (Lucieni község), Dâmbovița megye
 Olteni (Uliești község), Dâmbovița megye
 Olteni (Ilfov megye)
 Olteni (Prahova megye)
 Olteni (Teleorman megye)
 Olteni (Vrancea megye)
 Olteni (Vâlcea megye)
 Oltszem, Kovászna megye
 Szabaderdő, Fehér megye